Die 1. jugoslawische Fußballliga 1955/56 war die 27. Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 21. August 1955 und endete am 9. Juni 1956.

Der FK Roter Stern Belgrad wurde zum dritten Mal jugoslawischer Meister und nahm am Europapokal der Landesmeister teil.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zweimal gegeneinander. Die letzten zwei Klubs stiegen ab.

Teilnehmer und Spielorte

Statistiken

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Yugoslavia – List of Final Tables auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Saison der 1. jugoslawischen Fußballliga
Fußballsaison 1955/56